Курята — присілок у Бокситогорському району Ленінградської області Росії.

 Курята Іван Євгенович (1973—2014) — український військовик, сержант, кулеметник батальйону «Дніпро-1» Міністерства внутрішніх справ України.

Українські прізвища